Tashkurgan oder Tash Kurgan ist der Name folgender Orte:

 Die Stätte der Steinernen Stadt in Taxkorgan, Xinjiang Provinz, Volksrepublik China
 Der frühere Name der afghanischen Stadt Cholm (Afghanistan)